Иосиф Викентьевич Бентковский (;  — ) — российский статистик польского происхождения.

Биография 
Иосиф Бентковский родился в семье знатных, но небогатых дворян Брескульского уезда Варшавского герцогства Викентия Бентковского и Жозефины Бентковской, урождённой Рудницкой. «Среднее образование я получил сначала во Влоулавске (Вроцлаве), а потом в Плоуке (Плоцке), но высшего не дала мне даже начать революция 1830 года и бросила на Кавказ».

После польского восстания 1830 года оказался на Кавказе.

«Русский язык я изучил на марше с таким успехом, что по прибытии в Ставрополь 4 февраля 1834 года меня, после отличной рекомендации партионного офицера, которому я в походе помогал в переписке, оставили в штабе Кавказской линии и Черномории и Астрахани для распределения и рассылки множества документов на польском и литовском языках (метрик) в разные части войск, где служили поляки».

На Кавказе принял православие и вступил в казачье линейное войско. Дослужился до звания офицера, казачьего сотника, начальника Михайловской станицы, заседателя полкового правления 4-й бригады Кавказского линейного войска.

Выйдя в отставку и поселившись в селе Безопасном, посвятил себя сельскому хозяйству и торговле и смог вплотную заняться историко-литературными трудами. Стал действительным членом Ставропольского статистического комитета. Будучи с 1871 года секретарём комитета, он переехал в Ставрополь и всецело занялся учёной деятельностью.

В 1885 году «За отлично усердную службу» был награждён орденом Святой Анны III степени.

Иосиф Викентьевич Бентковский скончался 15 августа 1890 года.

И. В. Бентковский автор почти 200 научных работ, 30 лет сотрудничал в «Ставропольских губернских ведомостях», особенно в её неофициальной «родиноведческой» части.

Библиография 

 Акциз и откуп // Биржевые ведомости. — 1863. — № 44. — (Под псевд. Граф Фотограф).
 Археографические материалы для истории лесов в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 33.
 Атлас распространения русского владычества и колонизации на Северном Кавказе: в 5 картах : [карты показывают населенные места в 1778, 1803, 1828, 1853 и 1878 годах]. — Масштаб 40 верст в дюйме. — Атлас не издан.
 Бабуковцы // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 50-51.
 Беглый обзор развития экономического состояния Ставропольской губернии в двадцатипятилетнее царствование государя императора [Александра II] // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 8-10.
 Бывшее Кавказское линейное казачье войско и его наказные атаманы (1832—1860 гг.) // Кубан. обл. ведомости. — 1891. — № 4-5.
 Ведомость о числе прошедших через Ставропольскую губернию команд в 1869 году // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 150—154. — (Отд. 2); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-5. — (11 паг.).
 Взаимное от огня страхование в С.-Петербурге // Ставроп. губ. ведомости. −1881. -№ 8.
 Взгляд на кочевую культуру калмыков и причины её живучести // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 5-6.
 Взгляд на наше коннозаводство в связи с ремонтированием армии кавалерийскими лошадьми // Записки для чтения: Биржевые ведомости. — 1867. — № 5-6.
 Владикавказское ремесленное училище и его питомцы // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 30.
 Воды и степи Большедербетовского улуса соответствуют ли условиям колонизации калмыков? // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1868. — Вып. 1. — С. 105—122. — (Отд. 1).
 Военные законы монголов и их влияние на кочевую культуру калмыков и вообще на дух народа // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 8.
 Вторичное открытие Кавказской губернии: материалы для колонизации края // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 27-28; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-8. — (7 паг.).
 Где был построен в 1589 году город Терки // Ставроп. губ. ведомости. −1885. — № 3.
 Генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов: (воспоминания ставроп. старожила) //Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 17; 1881. — № 12-13.
 Генерал-майор Якоби: основатель Моздокско-Азовской линии в 1777 году: (биогр. заметка) // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 7.
 Генерал от инфантерии Георгий Арсеньевич Емануель // Ставроп. губ. ведомости. — 1875. — № 38.
 Город Терки // Ставроп. губ. ведомости. — 1885. — № 6-8.
 Городские доходы и натуральные повинности // Ставроп. губ. ведомости. −1876. — № 17-18.
 Городские общества взаимного от огня страхования // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 29.
 Городское хозяйство: Доходы и расходы городов Ставропольской губернии (по системе 1869 г.) // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1170. — Вып. 3. — С. 17-28. — (2 паг.); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-8. — (12 паг.).
 Городское хозяйство: ставропольский мясной и хлебный рынки // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 15.
 Грабежи, разбои и воровство калмыков с точки зрения монгольских законов и буддизма // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 13-14.
 Гребенцы: историческое исследование. — 2-е изд. — М., 1889. — 39 с.
 Да здравствует арифметика // Биржевые ведомости. — 1865. — № 125.
 Два слова о предполагаемой ветви железной дороги [от Ставрополя к магистральной линии Ростово-Владикавказской железной дороги] // Ставроп. губ. ведомости. — 1881. — № 44.
 Два слова о проекте Данилова: (о соединении Черного и Каспийского морей судоходным ирригационным каналом посредством вод Терека и Кубани) // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 4-5.
 Движение гражданской колонизации на Северном Кавказе со времени открытия в 1785 г. Кавказской губернии до перевода губернских присутственных мест из Екатеринограда в Георгиевск в 1804 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 35, 37.
 Дела наши на Северном Кавказе от высадки Петра I в Астрахани до основания крепости Кизляр с 1722 по 1735 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 29.
 Дела наши на Северном Кавказе от основания крепости в урочище Кизляр до построения укрепления Моздок с 1735 по 1765 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 30.
 Дела наши на Северном Кавказе от построения крепости Терки до Персидского похода Петра I в 1722 году // Ставроп. губ. ведомости. — 1875. — № 43-46.
 Дела наши на Северном Кавказе от построения укрепления Моздок до учреждения Кавказского наместничества с 1765 по 1785 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 31, 33.
 Денежные операции Ставропольского общественного банка: со дня открытия 1-го сентября 1868 г. по 1-е января 1869 г. // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 59-72. — (3 паг.); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 9-22. — (12 паг.).
 Джалтинское соляное озеро // Прибавление к «Биржевым ведомостям». −1864. — № 35-40.
 Древние христианские церкви за Кубанью близ Хумары // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 43.
 Женщина-калмычка Большедербетовского улуса в физиологическом, религиозном и социальном отношениях // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1869. — Вып. 2. — С. 141—167. — (Отд. 1); 1870. — Вып. 3. — С. 95-119. — (Отд. I).
 Жилище и пища калмыков Большедербетовского улуса // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1868. — Вып. I. — С. 82-104. — (Отд. 1).
 Заметки торговца на положение о пошлинах на право торговли и промыслов // Биржевые ведомости. — 1864. — № 140.
 Записки виноторговца // Биржевые ведомости. — 1863. — № 88. — (Под псевд. Заглоба).
 Заселение бывшего Кавказского линейного казачьего войска // Ставроп. губ. ведомости. — 1882. — № 3-6; 8-11.
 Заселение западных предгорий Главного Кавказского хребта // Кубан. сборник. — Екатеринодар, 1883. — Т. 1. — С. 1-78.
 Заселение Кавказской области // Ставроп. губ. ведомости. — 1883. — № 37. — (Материалы для истории колонизации Северного Кавказа).
 Заселение Черномории с 1792 по 1825 г. :[за эту работу Кубанский областной статистический комитет избрал автора своим почетным членом]. — Екатеринодар: Тип. Кубан. обл. правления, 1880. — 125 с.; То же: Памятная книжка Кубан. области. — Екатеринодар, 1881. — С. 3-125. — (Отд. 3).
 Заштатный город Св. Креста (Карабаглы): моногр. очерк И. Бентковского // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 46-50, 52.
 Значение города Терки в истории распространения русского владычества на Северном Кавказе // Ставроп. губ. ведомости. — 1885. — № 11.
 Значение Ставропольской губернии в системе акцизных сборов // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 5.
 Извлечение из обозрения Всемирной Лондонской выставки по главным отраслям мануфактурной промышленности, собственно о принятом в этой выставке участии Ставропольскою губерниею // Ставроп. губ. ведомости. — 1852. — № 26.
 Император Александр II в Нижнефарском отряде на Северо-Западном Кавказе в 1861 г. — СПб.: Типолитогр. В. И. Штейна, 1887. — 16 с.: портр.
 Император Николай I в Ставрополе // Ставроп. губ. ведомости. — 1887. — № 42.
 Историко-статистическая монография на столетний юбилей города Моздока // Ставроп. губ. ведомости. — 1870. — № 25-27.
 Историко-статистические сведения о виноделии в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1875. — № 13-16; То же: Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1876. — Вып. 7. — С. 43-54. — (Отд. 1).
 Историко-статистические сведения о городе Моздоке: на столетний юбилей города Моздока // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1871. — Вып. 4. — С. 5-39. — (Отд. I).
 Историко-статистические сведения о городе Ставрополе // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 5-11. — (Отд. 1); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-8.
 Историко-статистические сведения о селении Безопасном // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1869. — Вып. 2. — С. 31-62. — (Отд. 1).
 Историко-статистическое обозрение инородцев-магометан, кочующих в Ставропольской губернии. Ч. 1: Ногайцы. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1883. — 134 с; То же: Ставроп. губ. ведомости. — 1882. — № 37-49; 1883. — № 1-11.
 Исторический дневник: 1-13 января. Суворов встречает 1779 г. в крепости Ставропольской // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 1; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-2. — (9 паг.).
 К вопросу: «Как улучшить и удешевить мясо в Тифлисе?» // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 5.
 К вопросу о новой сети железных дорог на Северном Кавказе. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1882. — 25 с.
 К вопросу о подорожных // Биржевые ведомости. — 1864. — № 78.
 К вопросу о сети кавказских железных дорог. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ правления, 1869. — 19 с.
 К характеристике А. П. Ермолова // Северный Кавказ. — 1884. — № 5. — 17 дек. — С. 1.
 Кавказская губерния во время А. П. Ермолова с 1816 г. по 1824 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1886. — № 27-30.
 Кавказская губерния до преобразования в область 1804—1824 гг. // Ставроп. губ. ведомости. — 1887. — № 12-16, 18-20, 26-27.
 Калмыцкий календарь на 1870 год // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 151—164. — (Отд. 3).
 Калмыцкий календарь на 1871 год // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. Ставрополь, 1871. — Вып. 4. — С. 3-16. — (Отд. 3).
 Калмыцкий календарь на 1873 год // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии, — Ставрополь, 1873. — Вып. 5. — С. 2-14. — (Отд. 3).
 Калмыцкий календарь на 1876 год // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1876. — Вып. 7. — С. 1-14. — (Отд. прил.).
 Колонизация низовьев Кубани // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 6-7.
 Коммерческий взгляд на производительные силы Ставропольской губернии и её торговое значение // Биржевые ведомости. — 1863. — № 154.
 Коневодство Северного Кавказа и ставропольская скачка // Журнал коннозаводства. — 1880. — Август. — С. 114.
 Конокрадство и самосуд // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 26, 32, 34.
 Краткие сведения о ссудо-сберегательных товариществах и кассах по 1-е октября 1876 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 38-41.
 Краткий исторический очерк положения наших дел на Северном Кавказе до открытия в 1785 г. Кавказской губернии // Северный Кавказ. — 1885. — № 44-45.
 Краткое обозрение Ставропольской губернии в некоторых отношениях и преимущественно в экономическом по данным за 1874 год // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь. 1876. — Вып. 7. — С. 63-102. — (2 паг.).
 Крепостная колонизация в бывшей Кавказской ныне Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1884. — № 30.
 Крепость Терка при устье реки Сунжи (1567 г.): очерк из истории Северного Кавказа // Северный Кавказ. — 1884. — № 1-2.
 Кустарные промыслы в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 15-17.
 Материалы для истории кавказских казаков: Моздокские крещеные осетины и черкесы, называемые «казачьи братья» // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. -№ 3-6.
 Материалы для истории колонизации Северного Кавказа: заселение бывшего линейного казачьего войска; Заселение Кавказской области // Ставроп. губ. ведомости. — 1882. -№ 3-6, 8-11; 1883. — № 37.
 Материалы для истории образования бывшего Кавказского линейного ныне Терского казачьего войска // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 2.
 Материалы для истории Северного Кавказа: город Ставрополь // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 22; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-3. — (8 паг.).
 Материалы для новой истории Северного Кавказа: смерть первого черноморского кошевого атамана Чепеги и последовавшие затем события // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 8.
 Материалы для статистики народных бедствий в Ставропольской губернии: пожары и градобития // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 24-25.
 Материалы для статистики экономического состояния Ставропольской губернии в 1875 году // Ставроп. губ. ведомости. — 1875. — № 28-42: То же: Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1876. — Вып. 7. — С. 1-42. -(Отд. 1).
 Медицина у кавказских горцев // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 21.
 Местный строительный камень и первое каменное здание в Ставрополе // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 3-4; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. -Ставрополь, 1910.-Т. 6. -С. 1-10. — (11 паг.).
 Мнение в спорных вопросах по соляному делу // Биржевые ведомости. −1864. — № 68, 88.
 Моздокские так называемые крещеные калмыки: (монография) // Ставроп губ. ведомости. — 1880. — № 35, 38, 42.
 Монгольские законы об охоте // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 16.
 На статью «О необходимых льготах каспийского рыболовства» // Биржевые ведомости. — 1864. — № 199.
 На чем остановился вопрос об обводнении р. Большого Егорлыка? // Северный Кавказ. — 1885. — № 64-65.
 Нападки питейного положения на музыку и мои личные на литейную номенклатуру // Прибавление к «Биржевым ведомостям». — 1864. — № 2.
 Народная нравственность в Ставропольской губернии по материалам с 1871 по 1878 гг. // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 33-34, 36.
 Народное образование: (сведения за 1869 год) // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 73-92. — (Отд. 2).
 Народное образование // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 48.
 Народонаселение в губернии (за 1868 год). Ведомость о количестве привозимых в Ставропольскую губернию товаров // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 5-8, 138—139. — (Отд. 2); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-3. — (17 паг.).
 Население гор. Ставрополя в 1811 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. -№ 22.
 Наша колонизация на Северном Кавказе до учреждения и открытия Кавказской губернии в 1785 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 34.
 Наша общественная благотворительность // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 37.
 Наше лесоводство и его неожиданные враги // Ставроп. губ. ведомости. −1879. — № 29.
 Наши кочевники и их экономическое состояние // Ставроп. губ. ведомости. −1879.-№ 32, 34-35.
 Наши окраины: (поземельное устройство в Ставроп. губернии) // Экон. журнал. −1886. — № 7.
 Наши расчеты с саранчой // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 39.
 Незамерзающий Геленджикский порт на северо-восточном берегу Черного моря и направление Ростово-Владикавказской железной дороги на город Ставрополь. — СПб.: Тип. Ф. С. Сущинского, 1871. — 44 с.
 Несколько общих выводов о населенных местах и поземельной собственности в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1881. — № 44, 46-47.
 Несколько слов о возможности направить течение Кубани в Дон и тем порешить вопрос об обмелении донских гирл // Ставроп. губ. ведомости. — 1865. — № 40.
 Несколько слов о климате в г. Ставрополе по метеорологическим наблюдениям с 1871 по 1878 г. //Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 4-6.
 Несколько слов о направлении будущей Ростово-Владикавказской магистральной линии на город Ставрополь. — СПб., 1871. — 50 с: табл.
 Несколько слов о причинах упадка шелководства в пределах бывшей Кавказской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 3-4.
 Новые материалы к истории заселения Черномории // Кубан. обл. ведомости. — 1888. — № 16.
 О жучке (anisoplia), истребляющем хлеб на корню // Ставроп. губ. ведомости. -I878. — № 32.
 О значении хуторов в крестьянском хозяйстве Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 18-23.
 О калмыцком календаре: пояснительная заметка // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 151—152. — (Отд. 3).
 О лесах в пределах бывшей Кавказской, а ныне Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 1-2.
 О мерах к успешному ходу кавказского виноделия и сбыта местных вин // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 27-28.
 О необходимости изучения Ставропольской губернии в ботаническом отношении // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 23.
 О необходимости на Кавказе железных дорог и о направлении, которое следовало бы им дать // Записки Кавказ. отдела Русского техн. о-ва. — Тифлис, 1868. — Т. 1, № 3.
 О первоначальном физическом воспитании детей у калмыков и ногайцев, кочующих в Ставропольской губернии: [за статью автор получил от императорского Общества естествознания, антропологии и этнографии бронзовую медаль] // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 9-10.
 О политико-экономическом и административном устройстве Кавказа // Биржевые ведомости. — 1866. — № 30.
 О почтовых каретах из Ростова-на-Дону в Пятигорск // Биржевые ведомости- 1864. — № 5.
 О привилегиях по соляному делу // Прибавление к «Биржевым ведомостям». — 1864. — № 53-54.
 О разрядах населенных местностей России и о размерах патентного сбора // Прибавление к «Биржевым ведомостям». — 1864. — № 5.
 О рельсовом соединении Ставрополя с Ростово-Владикавказской железной дорогой // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 13.
 О сети кавказских железных дорог // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 107—137. — (Отд. 2).
 Обзор коневодства на Северном Кавказе в прежнем и нынешнем его состоянии. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1879. — 62 с; То же: Ставроп. губ. ведомости. — 1878. -№ 6-12; 1879.-№ 15-18.
 Обзор конского хозяйства в бывшей Черномории и правительственных мероприятий для улучшения и развития коневодства на Северном Кавказе // Журнал коннозаводства. — 1883. — Февраль. — С. 34.
 Обзор конского хозяйства в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1883. — № 12; 1884. — № 26; То же: Журнал коннозаводства. — 1884. — Июнь. — С. 44.
 Обзор ставропольских конских скачек на императорские призы // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 4I-44; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-36. — (16 пат.).
 Обозрение XXVII-летней деятельности Ставропольского женского благотворительного общества по учебному заведению Св. Александры: [за это обозрение И. В. Бентковский получил бриллиантовый перстень от императрицы]. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1877. — 236 с: ил.; 1 портр. — (Изд. Ставроп. губ. стат. комитета; Вып. 8).
 Общественное призрение, благотворительность и человеколюбивые подвиги по монгольским законам // Ставроп. губ. ведомости. — 1877. — № 15.
 Объяснение калмыцких праздников (религиозных) // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1876. — Вып. 7. — С. 23-34. — (Отд. 2).
 Одежда калмыков Большедербетовского улуса // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1869. — Вып. 2. — С. 123—140. — (Отд. 1).
 Одна из причин, задерживающих развитие коннозаводства в Большедербетовском улусе // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь 1868. — Вып. 1. — С. 113—122. — (Отд. 1).
 Одна из причин упадка табунного коневодства в Черномории // Ставроп губ. ведомости. — 1882. — № 21; То же: Журнал коннозаводства. — 1882. — Май. — С. 56
 Оливководство на Кавказе // Экон. журнал. — 1888. — Кн. 11.
 Описание владельческих земель, расположенных в Ставропольской губернии и уезде по бассейнам р. Большой и Малой Кугульты и в смежных с ними урочищах // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1871. — Вып. 4. — С. 113—122. — (4паг.).
 Открытие в Ставрополе первых присутственных мест // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 5; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-7. — (4 паг.).
 Отхожие промыслы // Экон. журнал. — 1886. — Кн. 19.
 Очерк 3-го мирового участка Ставропольского уезда в топографическом, сельскохозяйственном, промышленном и статистическом отношениях // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1869. — Вып. 2. — С. 85-112. -(Отд. 1); 1870. — Вып. 3. — С. 49-83. — (Отд. 1).
 Первое приходское училище в г. Ставрополе // Ставроп. губ. ведомости. −1876. — № 13; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-4. — (6 паг.).
 Первоначальное устройство административных учреждений Кавказской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1886. — № 39-41, 46.
 Первые начатки городского благоустройства. — Войска, расположенные в крепости Ставропольской, и натуральные в пользу их повинности граждан. — Попытки жителей к разведению виноградных садов. — Чума. — Выборные общественные деятели. — Городская полиция. — Открытие шестигласной Думы // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 19; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 32-36. — (3 паг).
 Переселенческий вопрос на почве практики // Северный Кавказ. — 1885. — № 22-25.
 Переселенческий вопрос на почве сравнительной статистики // Экон. журнал. −1885. — Кн. 5.
 Петр I на Кавказе. Построение крепости Св. Креста // Ставроп. губ. ведомости. — 1886. — № 33-34.
 По поводу проекта Царицыно-Тихорецкой железной дороги // Северный Кавказ.- 1889. — № 87.
 По поводу столетнего юбилея в память рождения императора Александра I // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № I.
 По поводу фальсификации деревянного масла // Ставроп. епархиальные ведомости. — 1888. — № 22. — С. 897—903.
 Подспорье топлива // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 41.
 Поездка на Джалгинское соляное озеро // Ставроп. губ. ведомости. — 1862. — С.42-44.
 Поездка по Ставропольской губернии: (из писем И. В. Бентковского кн. К. Зейдлицу) // Ставроп. губ. ведомости. — 1874. — № 32-34.
 Почтовая статистика // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 38.
 Практические замечания о болезни рогатого скота на Кавказе, называемой «чихир» // Ставроп. губ. ведомости. — 1853. — № 8.
 Практические замечания о калмыцком рогатом скоте, овцах и лошадях // Ставроп. губ. ведомости. — 1862. — № 42.
 Причины упадка коневодства в бывшей Черномории и меры к восстановлению его //Кубан. обл. ведомости. — 1882. — № 34-35.
 Проект сооружения Кавказской железной дороги // Биржевые ведомости. -№ 321,323.
 Происхождение казачества, его развитие и идеи // Кубань. — 1882. — № 5.
 Распределение недвижимых имуществ между городским населением по со-словиям //Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 21.
 Результат однодневной переписи населения города Ставрополя (17 декабря 1872 г.) // Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-25. — (15 паг.).
 Результаты сенокошения в нынешнем [1880] году // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 33.
 Река Кума и необходимость улучшить её экономическое значение // Ставроп. губ. ведомости. — 1882. — № 27-28.
 Сведения о купцах, ведущих торговлю и промысловые обороты в Ставропольской губернии по гильдейским свидетельствам (1868 года) // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 49-58. — (Отд. 2); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-6. -(19 паг.).
 Сведения о Ставропольском женском училище 1-го разряда // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 82-87. — (Отд. 2); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 9-15.
 Сведения о стоимости продуктов ежедневного употребления при розничной продаже в городе Ставрополе // Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-5. — (21 паг.).
 Сведения о численном состоянии табунного коневодства, собранные в 1879 году посредством вопросных листков от табуновладельцев Ставропольской губернии и областей Терской и Кубанской // Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 33.
 Семейные разделы // Экон. журнал. −1885. — Кн. 13.
 Сравнительный обзор земледельческой деятельности Ставропольской губернии за 1877 г. и сравнение её в этом отношении с Харьковской губернией // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 31.
 Сравнительный обзор Ставропольской и Казанской губерний по сведениям 1876 года // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 26.
 Сравнительный обзор Ставропольской и Подольской губерний по сведениям 1874 года // Ставроп. губ. ведомости. — 1878. — № 28.
 Сравнительный обзор хлебной производительности на Северном Кавказе по сведениям 1882 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1883. — № 39.
 Сравнительный обзор экономического состояния Ставропольской и Астраханской губерний по сведениям 1873 года // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 50.
 Ставрополь в историко-статистическом, административном, торгово-промышленном и экономическом отношениях: монограф. очерк И. В. Бентковского : [ 1. Дела наши на Северном Кавказе от построения крепости Терки до Персидского похода Петра I в 1772 году. II. Дела наши на Северном Кавказе от прибытия в Терки Петра I до основания Моздока в 1763 году] // Ставроп. губ. ведомости. — 1875. — № 43-47.
 Ставрополь с открытия городового магистрата 15 февраля 1786 г. до учреждения шестигласной Думы 18 января 1808 г. // Ставроп. губ. ведомости. — 1874. — № 6-7, 10-12, 17-18; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-36. — (2 паг.).
 Ставропольская губерния: список населенных мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 г. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1874. — III, 158 с. — (Изд. Ставроп. губ. стат. комитета; Вып. 6).
 Ставропольская скотопромышленность на московском и петербургском рынках // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1876. Вып. 7. — С. 55-61. — (Отд. 1).
 Ставропольская старина: [из истории основания крепости] // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 3; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910.-Т. 6.- С. 1-3.- (8 паг.).
 Ставропольский губернский статистический комитет: первое 25-летие с 1858 по 1883 г.: доклад… — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1883. — 79 с.
 Ставропольское купечество, его капиталы, торговля, промышленность и нужды // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 11-12.
 Старинный проект проведения реки Кумы в Каспийское море // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 1.
 Статистика движения дел у мировых судей и в мировом съезде Ставропольского судебно-мирового округа за последние пять лет // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 8; То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. — С. 1-8. — (20 паг.).
 Статистика населенных мест и поземельной собственности в Ставропольской губернии. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1881. — 246 с. — (Изд. Ставроп. губ. стат. комитета; Вып. 9).
 Статистика насильственных и случайных смертей в Ставропольской губернии с 1871 по 1876 год // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 49.
 Статистика периодической прессы // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 41.
 Статистика пожаров // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 44.
 Статистика преступлений в Ставропольской губернии с 1871 по 1876 год // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 45-48.
 Статистико-географический путеводитель по Ставропольской губернии с приложением дорожной карты. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1883. — 452 с. — (Изд. Ставроп. губ. стат. комитета; Вып. 10); То же: Ставроп. губ. ведомости. — 1882. — № 25-39, 41, 44, 47-48, 50-51; 1883. — № 1-5, 7-9, 16, 19-23, 27.
 Статистическая карта Ставропольской губернии: масштаб 10 верст в англ. дюйме / Изд. Ставроп. губ. стат. комитета. — Карта сост. по сведениям 1874 г. — Хранится в картограф. фонде Ставроп. краевед. музея имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве под номером 27.
 Статистические сведения о состоянии Ставропольской губернии за 1875 год // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 51-52; 1877. — № 2-4.
 Судьбы шелководства в Ставропольской губернии. — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1885. — 23 с.
 Табель домов и дворовых мест в губернском городе Ставрополе, составленный городскою полициею, в порядке новой нумерации на основании циркуляра и инструкции Министерства внутренних дел от 4 мая 1877 года № 297 / под ред. И. Бентковского . — Ставрополь: Тип. Ставроп. губ. правления, 1881. — 208 с.
 Торговля губернии: сведения о привозе и продаже товаров на ярмарках, существующих в Ставропольской губернии (за 1869 год), г. Ставрополь // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1870. — Вып. 3. — С. 29-47. — (Отд. 2); То же: Сборник сведений о Северном Кавказе. — Ставрополь, 1910. — Т. 6. С.1-3. — (18 паг.).
 Торф на Кравцовом озере близ г. Ставрополя // Ставроп. губ. ведомости. — 1881. — № 6-7.
 1879-й год в Медвеженском уезде// Ставроп. губ. ведомости. — 1880. — № 10.
 Удачный опыт соления сена при кошении в дождливое время // Ставроп. губ. ведомости. — 1871. — № 22.
 Упразднение города Екатеринодара и перенесение губернских присутственных мест в Астрахань // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 4-6.
 Хронологический указатель достопримечательных событий в Ставропольской губернии и Северном Кавказе // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1869. — Вып. 2. — С. 5-51. -
 Хронологический указатель разных исторических сведений о калмыках // Сборник стат. сведений о Ставроп. губернии. — Ставрополь, 1876. — Вып. 7. — С. 36-64. — (Отд. 3).
 Хронологический указатель событий, извлеченных из неизданных материалов сенатора и академика П. Г. Буткова для новой истории Северного Кавказа // Труды Ставроп. ученой архивной комиссии. — Ставрополь, 1910. — Вып. 1-9. — (Отд. 5).
 Целительные грязи Джалгинского соляного озера в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. −1879. — № 28.
 Частное землевладение и колонизация на Северном Кавказе // Ставроп. губ. ведомости. — 1876. — № 41.
 Чума на Северном Кавказе // Ставроп. губ. ведомости. — 1879. — № 2.
 Чума рогатого скота в Ставропольской губернии // Ставроп. губ. ведомости. — 1882. — № 31.
 Экономическое состояние городов Европейской России // Биржевые ведомости. — 1865. — № 25, 57, 63, 80.

Примечания

Ссылки 
 Памятные даты по Ставропольскому краю.
 Литература о жизни и деятельности И.В. Бентковского
 Формулярный послужной список действительного члена-секретаря Ставропольского губернского статистического комитета, отставного сотника Иосифа Бентковского за 1889 год

Статистики по алфавиту
Статистики XIX века
Статистики Российской империи